Хиллен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиллен, Джек (род. 1986) — бывший американский хоккеист, защитник.
 Хиллен, Ханс — нидерландский политик, журналист, преподаватель.
 Хиллен, Элсемике (род. 1959) — нидерландская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1984 года.